Frederick Saint John kan syfta på:

* Frederick Saint John, 2:e viscount Bolingbroke (1732–1787), brittisk peer och hovman
 Frederick Saint John (1765–1844), brittisk general och parlamentsledamot
 Frederick Robert Saint John (1831–1923), brittisk diplomat